Albufeira — cidade portuguesa;
 Albufeira (freguesia) — em Portugal;
 Praia da Lagoa de Albufeira — no concelho de Sesimbra, Portugal;
 Lago artificial criado por uma barragem;
 Corpo d'água existente no litoral

Desambiguação
Desambiguações de topônimos